Battista ist ein italienischer Vorname. Der Name ist griechischen Ursprungs und bedeutet: der Täufer. Er wird deshalb meist in Kombination mit dem Namen Giovanni oder Gian, der italienischen bzw. bündnerromanischen Form des Namens Johannes, verwandt.

Namensträger

Vorname

Battista / Batista 
 Battista Guarino (1434–1513), Humanist und Pädagoge der Italienischen Renaissance
 Battista Lena (* 1960), italienischer Jazzgitarrist
 Battista Mantovano (1447–1516), italienischer Dichter und Humanist
 Battista Monti (* 1944), ehemaliger italienischer Straßenradrennfahrer
 Battista Pininfarina (1893–1966), italienischer Karosseriebauer und Autodesigner
 Batista Vinatzer (1912–1993), Südtiroler Bergsteiger

weiblich
 Battista Sforza (* um 1446 in Pesaro; † 6. Juli 1472) war die Herzogin von Urbino

Giambattista 
 Giambattista Basile (1583–1632), italienischer Literat und Schriftsteller
 Giambattista Bassi (1784–1852), italienischer Maler
 Giambattista Bodoni (1740–1813), italienischer Graveur, Buchdrucker, Typograf und Verleger
 Giambattista Castello (1509–1569), italienischer Baumeister
 Giambattista Dall’Olio (1739–1823), italienischer Musiker
 Giambattista Donati (1826–1873), italienischer Astronom
 Giambattista Dufort (~1680–nach 1728), französischer Tänzer, Tanzmeister und Choreograf
 Giambattista Giraldi (1504–1573; genannt Cinzio), italienischer Dichter, Schriftsteller, Philosoph und Mediziner
 Giambattista Giusti (1758–1829), italienischer Ingenieur und Übersetzer
 Giambattista Grazioli (1746–1820), italienischer Organist und Komponist
 Giambattista Lolli (1698–1769), italienischer Schachspieler
 Giambattista Marino (1569–1625), italienischer Dichter
 Giambattista della Porta (1535–1615), neapolitanischer Arzt, Universalgelehrter und Dramatiker
 Giambattista Vico (1668–1744), italienischer Geschichts- und Rechtsphilosoph

Gian Battista / Gianbattista 
 Gianbattista Baronchelli (* 1953), italienischer Radrennfahrer
 Gian Battista Frizzoni (1727–1800), Schweizer reformierter Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Gian Battista Mantegazzi (1889–1958), Schweizer Komponist und Dirigent

Giovanni Battista 
 Giovan Battista Strozzi (1489–1538), italienischer Patrizier, siehe Filippo Strozzi der Jüngere
 Giovanni Battista Amici (1786–1863), italienischer Astronom, Optiker und Physiker
 Giovanni Battista Belzoni (1778–1823), italienischer Abenteurer, Ingenieur, Gewichtheber und Akrobat
 Giovanni Battista Brocchi (Naturforscher) (1772–1826), italienischer Naturforscher und Dichter
 Giovanni Battista Caprara (1733–1810), Apostolischer Nuntius und Kardinallegat
 Giovanni Battista Casanova (1730–1795), italienischer Maler und Zeichner
 Giovanni Battista Castagna (1521–1590), Papst von 1590 bis 1590, siehe Urban VII.
 Giovanni Battista Ciampoli (1589–1643), italienischer Geistlicher und Freund von Galileo Galilei
 Giovanni Battista Cibo (1432–1492), Papst von 1484 bis 1492, siehe Innozenz VIII.
 Giovanni Battista Cima (genannt Cima da Conegliano; um 1460–1517/1518), italienischer Maler
 Giovanni Battista Coletti (* 1948), italienischer Fechter
 Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (1897–1978), Papst von 1963 bis 1978, siehe Paul VI.
 Giovanni Battista Foggini (1652–1725), italienischer Bildhauer und Architekt

 Giovanni Battista Grassi (1854–1925), italienischer Anatom, Zoologe und Parasitologe
 Giovanni Battista Martini (1706–1784), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Giovanni Battista Morgagni (1682–1771), italienischer Mediziner und Anatom 
 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872–1952), Erzbischof von Bologna
 Giovanni Battista Pamphilj (1574–1655), Papst von 1644 bis 1655, siehe Innozenz X.
 Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736), italienischer Komponist
 Giovanni Battista Pioda (1808–1882), schweizerischer Politiker
 Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), italienischer Kupferstecher, Archäologe, Architekt und Architekturtheoretiker
 Giovanni Battista Re (* 1934), italienischer Kardinal
 Giovanni Battista de Rossi (Archäologe) (1822–1894), italienischer Christlicher Archäologe und Epigraphiker
 Giovanni Battista Sammartini (1700/1701–1775), italienischer Komponist
 Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770), venezianischer Künstler des Barocks
 Giovanni Battista Velluti (1780–1861), italienischer Opernsänger, gilt als der letzte der großen Kastraten
 Giovanni Battista Venturi (1746–1822), italienischer Physiker
 Giovanni Battista Viassolo (1749–1802), italienischer Lustspieldichter, siehe Camillo Federici
 Giovanni Battista Viotti (1755–1824), italienischer Violinist und Komponist
 Giovanni Battista Vitali (1632–1692), italienischer Violonist, Sänger und Komponist

Zwischenname 
 Marques Batista de Abreu (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Leon Battista Alberti (1404–1472), italienischer Humanist, Schriftsteller, Mathematiker, Kryptologe und Architekt
 Leone Giovanni Battista Nigris (1884–1964), italienischer Bischof und päpstlicher Diplomat
 Artur Sérgio Batista de Souza (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Familienname 
 Éric Battista (* 1933), französischer Dreispringer
 Gérard de Battista (* 1946), französischer Kameramann
 Hans Battista (1915–1995), österreichischer Mediziner und SS-Führer
 Lloyd Battista (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler
 Ludwig Battista (1880–1951), österreichischer Volksschulreformer
 Miriam Battista (1912–1980), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Komponistin, Autorin und Fernsehmoderatorin
 Stefano Di Battista (* 1969), italienischer Jazz-Saxofonist

Siehe auch 
 Baptist (Vorname)
 Baptista
 Batista

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname